Ce titre peut faire référence à :

 Le Bal de l'horreur, film de Paul Lynch sorti en 1980 ;
 Le Bal de l'horreur 2 : Hello Mary Lou, film de Bruce Pittman sorti en 1987 ;
 Le Bal de l'horreur 3 : Dernier baiser avant l'enfer, film de Ron Oliver sorti en 1990 ;
 Le Bal de l'horreur 4 : Délivrez-nous du Diable, film de Clay Borris sorti en 1992 ;
 Le Bal de l'horreur, film de Nelson McCormick sorti en 2008. Il s'agit d'un remake du premier film de la tétralogie.